Zelopelta är ett släkte av svampar. Zelopelta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zelopelta